Егор Титов:
 Титов, Егор Ильич (род. 1976) — российский футболист, тренер.
 Титов, Егор Карпович (1898—1945) — санитарный инструктор, полный кавалер ордена Славы.